Prevalenza – in medicina, misura di frequenza impiegata in epidemiologia per esprimere il rapporto fra il numero di persone malate in una popolazione in un definito momento e il numero totale degli individui della popolazione (quindi sani e malati) nello stesso istante
 Prevalenza – in idraulica, misura del carico idraulico che una pompa può complessivamente fornire ad un fluido